Юность — период жизни человека.

Пресса 
 «Юность» — советский и российский литературно-художественный иллюстрированный журнал.
 «Юность» — областная газета в Ярославской области.
 «Юность» — российская радиостанция.

Архитектурные сооружения

Гостиницы 

 «Юность» — гостиница в Москве.

Кинотеатры 

 «Юность» — кинотеатр в Москве.
 «Юность» — кинотеатр в Николаеве.
 «Юность» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.

Спортивные сооружения 
 «Юность» — название стадиона им. Н. П. Симоняна в Армавире до 24 января 2020 года.
 «Юность» — стадион в Волочиске.
 «Юность» — стадион в Горишних Плавнях.
 «Юность» — стадион в Екатеринбурге.
 «Юность» — стадион в Калинино.
 «Юность» — прежнее название стадиона «Труд» в Краснодаре.
 «Юность» — ледовая арена в Кургане.
 «Юность» — стадион во Львове.
 «Юность» — стадион в Мозыре.
 «Юность» — стадион в Омске.
 «Юность» — лыжный и биатлонный центр в городе Острове Псковской области.
 «Юность» — стадион в Перми.
 «Юность» — стадион в Петрозаводске.
 «Юность» — стадион в Слониме.
 «Юность» — стадион в Сморгони.
 «Юность» — спорткомплекс в Ужгороде.
 «Юность» — спорткомплекс и открытый бассейн в Уфе
 «Юность» — стадион в Хабаровске.
 «Юность» — дворец спорта в Челябинске.
 «Юность» — стадион в Чернигове.

Спортивные клубы

Белоруссия 
 «Юность» — клуб по хоккею с шайбой из Минска, выступающий в Молодёжной хоккейной лиге.
 «Юность-Минск» — клуб по хоккею с шайбой из Минска, выступающий в чемпионате Белоруссии.

Казахстан 
 «Шахтёр-Юность» — прежнее название резервной команды карагандинского «Шахтёра».

Россия 
 «Юность» — клуб по хоккею с мячом из Омска.
 «Юность» — бывшее название красноярского женского волейбольного клуба «Енисей».

СССР 
 «Юность» — футбольный клуб из Павловского Посада.

Техника 
 «Юность» — советский микроавтобус.
 «Юность» — механический конструктор.
 «Юность» — радиола Каменск-Уральского приборостроительного завода.
 «Юность» — серия носимых ламповых электрофонов Ленинградского объединения «Спутник».
 «Юность» — радиоконструктор.
 «Юность» — серия полупроводниковых носимых телевизоров производства Московского радиотехнического завода.
 «Юность» — советский дальномерный фотоаппарат.
 «Юность» — семейство советских фотоувеличителей.

Музыкальные альбомы 
 «Юность» — музыкальный альбом Дельфина.
 «Юность» — музыкальный альбом белорусской группы «Ляпис Трубецкой».

Песни 
 «Юность» — песня группы «Форум» 1984-го года.
 «Юность» — песня дуэта «DaBro» 2020-го года.

Топонимика

Казахстан 
 Юность — село в Баянаульском районе Павлодарской области, упразднено в 2004 г.

Россия 
 Юность — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Юность — остров на реке Ангаре в центре Иркутска.
 Юность — посёлок в городском округе Лосино-Петровском Московской области.
 Юность — микрорайон города Твери.
 Юность — посёлок в составе города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 Юность — посёлок в составе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 Юность — посёлок в Алатырском районе Чувашии.
 Юность — небольшое пресноводное озеро во Владивостоке.

Железнодорожные станции 
 Юность — станция Московской детской железной дороги.
 Юность — станция Уфимской детской железной дороги.

Украина 
 Юность — посёлок в Нежинском районе Черниговской области.

Гимн 
 Юность (Giovinezza) — гимн Национальной фашистской партии, впоследствии официальный гимн Итальянской социальной республики.

Организации 
 «Юность» — пионерский лагерь МГУ им. М. В. Ломоносова на берегу Можайского водохранилища близ деревни Красновидово, основанный в 1944 году.
 Творческое объединение «Юность» — подразделение при киностудии «Мосфильм» с 1959 года.

Литература 
 «Юность» — псевдо-автобиографическая повесть Льва Толстого.

Транспорт 
 ЗИЛ-118 «Юность» — советский автобус (1963—1994).
 «Юность» — российские фирменные пассажирские поезда.

См. также 
 Юноша